Юлия Евгеньевна Бехтерева (род. 18 февраля 1990, Москва, РСФСР, СССР) — российская , телеведущая и общественно-политический деятель.

Биография 
Юлия Бехтерева родилась 18 февраля 1990 года в Москве.

Окончила факультет журналистики и сценарного мастерства ГИТР им. Литовчина.

С 2008 года работала корреспондентом в газете «Известия».

В 2010 году стала ом в «Деловых новостях» на «НТВ».

С 2010 года по 2017 год Юлия вела блок экономических новостей в программе «Сегодня» на «НТВ».

С 2017 года по  2020 год вела основной эфир программы «Сегодня».

С 2020 года является пресс-секретарем компании «Аэрофлот», сменив фамилию на Спивакову.

В 2022 году вернулась на НТВ  вела ночной эфир программы «Сегодня».

С 25 февраля — соведущая Вадима Такменёва в программе «Центральное телевидение», сменив Анну Янкину, которая решила заняться бизнесом.

Личная жизнь 

В 2013 году вышла замуж, родила дочь.

Ссылки 
 Юлия Бехтерева вернулась на НТВ   https://teleoboz.ru/news/yuliya-bekhtereva-vernulas-na-ntv/  Телевизионное обозрение. 30 сентября 2022 года.
 

Политики России
Журналисты НТВ
Персоналии:Аэрофлот